Les Cases Ramos són un edifici d'habitatges modernista de Jaume Torres i Grau declarat bé cultural d'interès nacional.

Descripció 
L'edifici està pensat com un cos únic amb un front principal més acurat que s'orienta cap a la plaça de Lesseps i una façana lateral molt més senzilla. Tota la façana està rematada amb un frontis de pedra.

Les diverses plantes es diferencien en els diferents nivells: planta baixa, entresòl, principal, les plantes tipus i la darrera planta, emfasitzant especialment el disseny del principal i part de l'entresòl.

La façana fou realitzada amb fons d'esgrafiats beige i dibuixos blancs amb ornaments aplacats. Tribunes de pedra sorrenca de Montjuïc i balcons amb baranes de forja completen l'edifici.

Tots els elements que s'utilitzen en la construcció del coronament del conjunt tenen regust medievalista, concretament gòtic.

Cal esmentar, entre els elements mobles, un gran llum de forja de tres braços que hi ha al pati, on s'aprecia la influència del Lluís Domènech i Montaner. També ofereixen interès les plaques dels timbres, de llautó, dins del corrent modernista.

Història 
La casa Ramos és un habitatge plurifamiliar realitzat per Jaume Torres a la plaça Lesseps. La seva realització coincideix amb l'any en què es programa i es difon el nou concepte estètic batejat com a noucentista per Eugeni d'Ors des del Glossari de "La Veu de Catalunya", és a dir, que fou construïda el 1906. Tot i això, la casa Ramos, obra primerenca de Torres Grau, sembla haver rebut influències de Domènech i Muntaner i de Puig i Cadafalch, encara de ple dins del moviment modernista.

No feia gaire (1897) que el poble de Gràcia havia estat annexat a la ciutat de Barcelona. Les edificacions dels seus voltants eren construccions de dues o tres plantes sense cap mena d'ornamentació. Contràriament, la casa Ramos de cinc plantes amb tres cossos d'escala que va projectar-se com a habitatge de Ricardo Ramos Cordero, Conseller-fundador del Foment d'Obres i Construccions, assolí una singularitat respecte de la resta d'edificacions del sector.

Referències

Enllaços externs 
 

Edificis de Sarrià - Sant Gervasi
Monuments històrics de Sarrià - Sant Gervasi
Edificis modernistes de Barcelona
Edificis d'habitatges de Barcelona
Patrimoni monumental de Sarrià - Sant Gervasi